Gunjur steht für:

 Gunjur (North Bank Region)
 Gunjur (West Coast Region)
 Gunjur (Upper River Region), siehe Gunjur Kuta
 Gunjur (Marskrater)